Marra bezeichnet:

 Marra, einen Vulkan
 Maarat an-Numan, eine Marktstadt im westlichen Syrien
 einen Ortsteil der Stadt Scafati

Marra ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Marra (* 1973), Schweizer Politikerin (SP)
 Alfonso Marra (* 1938), italienischer Richter
 Alfonso Luigi Marra (* 1947), italienischer Politiker
 Anthony Marra (* 1984), US-amerikanischer Schriftsteller
 Antonio Marra (* 1959), italienischer Maler und Gestalter
 Donato Marra (* 1940), italienischer Politiker
 Giovanni Marra (1931–2018), italienischer Erzbischof
 Jenny Marra (* 1977), schottische Politikerin
 Marie von Marra-Vollmer (1822–1878), österreichisch-deutsche Sängerin
 Michael Marra (1952–2012), schottischer Sänger und Songwriter
 Nelson Marra (1942–2007), uruguayischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Stephanie Marra (* 1970), deutsche Historikerin
 Vincenzo Marra (* 1972), italienischer Regisseur